Azilestes ragei — викопний вид травоїдних плацентарних ссавців родини Zhelestidae, що існував наприкінці крейди (70-66 млн років тому). Описаний у 2021 році.

Скам'янілості 
Фрагмент нижньої щелепи із зубами знайдений у відкладеннях формації Гре-де-Лабарр на півночі Піренеїв неподалік від містечка Ле-Мас-д'Азій у департаменті Ар'єж (Франція).

Назва 
Родова назва Azilestes походить від типового місцезнаходження Ле-Мас-д'Азій та грецького слова λστήσ — «злодій». Видова назва A. ragei вшановує французького палеонтолога Жан-Клода Ража, за його великий вклад у вивчення крейдових мікрохребетних з Європи.

Опис 
Морфологія зубного ряду Azilestes найблища до виявленої в 2004 році на південно-сході Франції Valentinella. Із загальних рис можна виділити наявність гіпоконуса, бунодонтні коронки корінних зубів з опуклими горбками, міцну і високу нижньощелепну кістку. Вид має також унікальні риси — втрата передніх премолярів, великий нижньощелепний суглоб, наявність зародкового гіполофіда, кільцеподібний посткрістід і гіпоконулід, які не трапляються в інших мезозойських еутеріїв і відомі тільки у кайнозойських плацентарних ссавців. З точки зору філогенії цього може бути два пояснення: або Azilestes є високоспеціалізованим Zhelestidae, з конвергентно придбаними рисами травоїдного плацентарного, або ж він є базальною формою рослиноїдних плацентарних.

Цей ссавець сягав близько 25 см завдовжки. Він володів потужним жувальним апаратом, що був пристосований до харчування жорсткою, грубою їжею — рослинами з твердою оболонкою, насінням в міцній шкаралупі або ж безхребетними, покритими панциром.

Філогенія

Примітки 

Викопні ссавці
Ссавці крейдяного періоду
Вимерлі тварини, описані 2021